Gabriela de Paula Pontes Melim (Niterói, 2 de julho de 1994), mais conhecida como Gabi Melim, é uma cantora e compositora brasileira.

Biografia 

Gabriela começou sua carreira na música aos 15 anos de idade, lançando seu primeiro disco com músicas do genêro samba raiz. No início Gabi fazia shows apenas em bares da sua cidade, até fazer amizade com uma pessoa que levou ela a fazer shows em outros países, como República Tcheca e África do Sul, e Miami, nos Estados Unidos. Desde 2015, é vocalista da banda Melim, ao lado dos irmãos Rodrigo Melim e Diogo Melim.

Vida pessoal 
Gabi já teve um relacionamento com o cantor gaúcho Vitor Kley. Em janeiro de 2019, os dois cantaram juntos a canção "Morena" e no final se beijaram no palco do Festival Planeta Brasil. Em fevereiro, ao ser questionado no então programa Encontro com Fátima Bernardes (atualmente Encontro com Patrícia Poeta), Kley confirmou que a canção foi escrita para cantora.

Entre outubro de 2019 e fevereiro de 2020, se relacionou com o influenciador e empresário Leo Picon.

No ano de 2019, a cantora passou por turnês e a gravação de um disco ao vivo. Com isso, sua garganta foi afetada e ela precisou se afastar dos palcos em novembro, mas ainda assim conseguiu gravar o disco completo. No entanto, depois de tanto esforço vocal, foi detectada uma laringite severa e Gabi necessitou de repouso.

Discografia

Prêmios e indicações

Ligações externas 

Naturais de Niterói
Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores de música popular brasileira
Artistas da Universal Music Group
Melim
Participantes de Dança dos Famosos